Tommy Mikael Salo, född 1 februari 1971 i Sura församling, är en svenskfinsk tidigare ishockeymålvakt. En av hans största prestationer i Tre Kronor var då han gjorde en avgörande straffräddning i finalen mot Kanada i OS 1994 i Lillehammer, vilket ledde till Sveriges första OS-guld. Han är också en av de få som fått sex getingar av Expressen, efter att hållit nollan i Sveriges två finalmatcher mot Finland 1998.

Biografi
Salo föddes som son till Einari och Terttu Salo, båda födda i Finland, och växte upp i Surahammar. I ungdomsåren utövade han både ishockey och fotboll. Han studerade vid hockeygymnasiet i Västerås. 

Efter OS-guldet 1994 kom Salo att spela i NHL men var fortsatt förstemålvakt i Tre Kronor. År 1998 tog han VM-guld med Tre Kronor i Schweiz och är därmed en av bara fyra svenska målvakter som vunnit både OS och VM (de andra tre är Håkan Algotsson, Henrik Lundqvist och Stefan Liv). Salo är dock den ende svenske målvakten att ha spelat i tre OS-turneringar.

Tommy Salo spelade sina sista två elitseriesäsonger i Frölunda Indians. Han nådde som bäst SM-final med klubben år 2006, men slutade som aktiv spelare 2007 och blev tränare för Kungälvs IK i Division 1. 12 mars 2009 blev han ny tränare för IK Oskarshamn, en funktion som han lämnade 1 december 2009. Salo återkom senare till IK Oskarshamn till säsongen 2010 i egenskap av sportchef, men lämnade tjänsten strax för jul samma år och fick samma befattning i Leksand.

Salo har efter sin aktiva ishockeykarriär haft problem med sitt alkoholmissbruk. Han åtalades för grovt rattfylleri efter att ha stoppats med 3,06 promille i blodet i augusti 2020. I oktober 2021 fastställde hovrätten tingsrättens dom till två månaders fängelse.

Karriärstatistik 
M = Matcher, V = Vinster, F = Förluster, O = Oavgjorda, N = Hållit nollan, GIM = Genomsnitt insläppta mål per match, R% = Räddningsprocent

Meriter 

 TV-Pucken: 1986
 Junior 20-SM-guld 1990
 NHL-draftad av New York Islanders 5:e omgången, 14:e valet, 118:e totalt, i NHL-draften 1993.
 Bäste målvakt Elitserien 1993 
Elitseriens bästa räddningsprocent 1993 - 91.8
Izvestia Trophy/Channel One Cup-brons 1993
 OS-guld 1994
World Cup-brons 1996
 IHL J. Norris Trophy - Bäste Målvakt (fewest goals against) 1995, 1996
 IHL G.F. Longman Trophy - Bäste nykomling (rookie of the year) 1995
 IHL J. Gatschne Trophy - Mest värdefulle spelare (MVP) 1995
IHL N.R. "Bud" Poile Trophy - Slutspelet Mest värdefulle spelare (Playoff MVP) 1996
 IHL Första All-Star Team 1994, 1995
 IHL Turner Cup Mästare 1995, 1996
 NHL All-Star Game 2000, 2002
 VM-guld 1998
 VM-silver 1997, 2003
 VM-brons 1994, 1999, 2001, 2002
 IIHF - VM:s bäste målvakt 1997, 1998 , 1999
 IIHF - Uttagen i VM:s All Star lag 1997, 1998, 1999
 IIHF - VM:s bästa målvaktspoäng 1998 - 95.9 
Svensk All Star Team 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Tre Kronors förstemålvakt 1994-2004
Alla turneringar med Tre Kronor: JVM 1991, Izvestia Trophy/Channel One Cup 1993, OS 1994, VM 1994, World Cup 1996, VM 1997, OS 1998, VM 1998, VM 1999, VM 2000, VM 2001, OS 2002, VM 2002, VM 2003, World Cup 2004
Landskamper: 112 A, 27 B, 16 C
En av hans största prestationer i Tre Kronor var då han gjorde en avgörande straffräddning i finalen mot Kanada i OS 1994 i Lillehammer, vilket ledde till Sveriges första OS-guld. 
Han är också en av de få som fått sex getingar av Expressen, efter att hållit nollan i Sveriges två finalmatcher mot Finland 1998.
Han är den ende svenske målvakten att ha spelat i tre OS-turneringar 1994, 1998 och 2002.
 Innehar Edmonton Oilers under alla tider lägsta poäng i insläppta mål-statistiken, för en målvakt, (2.40).
Rankad som trea i  Edmonton Oilers - Målvakt All-Time NHL Vinst Ledare (Goalies All-Time NHL Win Leaders) med - 147 Vinster
Ledare för en säsong med mest nollor under en säsong  (Single-season leaders Most shutouts in a season): 8 st ,  2000–01   6 st ,  2001–02 i Edmonton Oilers
Zane Feldman Trophy - Edmonton Oilers Mest värdefulle spelare (MVP) 1999, 2000, 2001, 2002
NHL Totalt Hållit Nollan: 37 st.
Namngiven NHL-spelare i veckan den 25 mars 2002 och 10 mars 2003.
Molson Cup 1999, 2000, 2001, 2002 
 SM-silver med Frölunda HC 2005/2006
Internt framröstad som bäste Frölunda-spelare 2005/2006
Frölunda HC ECC 2005/2006
 Stora Grabbars märke nummer 158.
Invald som nummer 59 i svensk ishockeys Hockey Hall of Fame 2013.
Utsedd till Årets Suring i 2013.
Segrare av Mästarkvalet 2019 i Mästarnas mästare 2019.

Källor

Externa länkar
Tommy Salo - nhl.com

Födda 1971
Levande personer
Mottagare av Stora grabbars och tjejers märke
Målvakter i Frölunda HC
Målvakter i Modo Hockey
Målvakter i Västerås IK
Män
Olympiska guldmedaljörer 1994
Personer från Surahammar
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Denver Grizzlies
Spelare i Edmonton Oilers
Spelare i IK Westmannia
Spelare i New York Islanders
Spelare i Utah Grizzlies (1995–2001)
Spelare valda av New York Islanders i NHL Entry Draft
Spelare valda i NHL Entry Draft 1993
Svensk ishockeys Hockey Hall of Fame
Svenska ishockeymålvakter
Svenska olympiska guldmedaljörer
Sverigefinländare
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1994
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1998
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2002
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1994 från Sverige
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1998 från Sverige
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2002 från Sverige
Världsmästare i ishockey